Dwars door Vlaanderen 2021 var den 75:e upplagan av det belgiska cykelloppet Dwars door Vlaanderen. Tävlingen avgjordes den 31 mars 2021 med start i Roeselare och målgång i Waregem. Loppet var en del av UCI World Tour 2021 och vanns av nederländska Dylan van Baarle från cykelstallet Ineos Grenadiers.

Deltagande lag

Resultat

Referenser
Dwars door Vlaanderen 2021 på ProCyclingStats

Noter

2021
UCI World Tour 2021
2021 i Belgien